Esistono più comuni francesi con questo nome

Boussac – Aveyron
Boussac – Creuse
La Boussac (Ille-et-Vilaine)
Boussac – Lot